Ez a lista Budapest I. kerületének műemlékeit tartalmazza.

Források 
 KÖH nyilvántartása

Magyar kulturális témájú listák
Mu~emlek
Budapest 01